«По́ртленд Ти́мберс» () — американский футбольный клуб из города Портленд, штата Орегон:
 Портленд Тимберс (1975—1982) — клуб Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1975 по 1982 годы.
 Портленд Тимберс (1985—1990) — полупрофессиональный клуб, существовавший с 1985 по 1990 годы.
 Портленд Тимберс (2001—2010) — клуб второго дивизиона, существовавший с 2001 по 2010 годы.
 Портленд Тимберс — образован в 2009 году на основе клуба второго дивизиона, вступил в лигу MLS в 2011 году.
 «Портленд Тимберс 2» — фарм-клуб команды «Портленд Тимберс», создан в 2014 году.
 «Портленд Тимберс» (до 23 лет) — команда клуба «Портленд Тимберс», создана в 2008 году.